

Prénom 
 Mitzi Gaynor, chanteuse, danseuse et actrice américaine.
 Mitzi Green, actrice américaine.
 Mitzi Kapture, actrice américaine.
 Mitzi Mabel Cadena, actrice mexicaine.
 Mitzi McCall, actrice américaine.

Divers 
 Siata Mitzi, petite voiture fabriquée par le constructeur italien Siata de 1953 à 1956.